Гурминдж (Гурминч) Завкибеков (; , Рушан, Рушанский район Горно-Бадахшанской автономной области Таджикская ССР — ) — таджикский и советский актёр театра и кино, музыкант. Народный артист Таджикской ССР (1966). Лауреат Государственной премии Таджикистана имени А. Рудаки.

Биография 
Родился на Памире. С детства отличался способностями к музыке.

В составе музыкально-этнографического детского ансамбля «Бачагони Помир» был участником первой декады «Искусства и литературы Таджикистана в Москве» в 1941 году. В 1943 по 1946 — музыкант детского Памирского ансамбля.

С 1946 по 1950 играл на сцене Хорогского областного музыкально-драматического театра. Одновременно учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского. После окончания института с 1954 — актер Таджикского академического театра драмы им. А. Лахути.

Исполнил ряд главных ролей таджикских национальных героев.

В кино начал постоянно сниматься с 1956 года. Его первой экранной работой стал эпизод в фильме «Дохунда» режиссёра Льва Кулешова по одноимённому роману Садриддина Айни.

Представитель целой плеяды замечательных таджикских киноактёров, с чьими именами связано возрождение Сталинабадской студии художественных фильмов (с 1961 года — киностудия «Таджикфильм»).

Коллекционер и создатель в Душанбе Музея народных инструментов, где собрано большое количество различных европейских и восточных инструментов. В частном музее названном «Музеем Гурминджа», проводятся музыкальные концерты, репетиции, сессии звукозаписи.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Гурминдж (или Гурминч) Завкибеков

Актёры СССР
Актёры Таджикистана
Персоналии:Таджикфильм
Киноактёры Таджикистана
Народные артисты Таджикской ССР
Лауреаты Государственной премии Таджикской ССР
Персоналии:Таджикский академический театр им. А.Лахути
Коллекционеры Таджикистана
Музыканты Таджикистана
Выпускники Ташкентского театрального института